Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 2012-2013 è stato il 36º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 18 squadre, e vide la vittoria finale di .

Classifica finale

Play-off 
I play-off sono stati disputati in una coppia di partite di andata e ritorno (disputate rispettivamente il 9 e il 16 giugno) per decidere quale squadra arrivata seconda nei rispettivi gironi di Preferente di Las Palmas e Tenerife dovesse essere promossa.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

<div style="overflow:auto">

Note

Voci correlate 
 Primera División 2012-2013 (Spagna)
 Segunda División 2012-2013 (Spagna)
 Segunda División B 2012-2013
 Coppa del Re 2012-2013
 Supercopa de España 2012

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013